Stawisken ist ein deutscher Ortsname:
 Stawisken, 1938 bis 1945 Teichen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, seit 1945: Stawiska (Węgorzewo), Dorf in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Stawisken, 1942 bis 1945 Teichdorf, Kreis Berent, Westpreußen, seit 1945: Stawiska (Kościerzyna), Dorf in der Woiwodschaft Pommern, Polen